L'autoroute 25 ou A25 est une autoroute italienne qui relie la ville de Borgorose dans le Latium à Pescara dans les Abruzzes. Construite en 1969 pour son premier tronçon, elle est actuellement longue de 115 km.
Avec l’autoroute A24, dont elle constitue l’embranchemeent sud, elle a été baptisée la « Strada dei Parchi », la route des Parcs.

Parcours

Notes et références 

A25
Transport dans les Abruzzes